Ness kan avse:
 En rollfigur i Earthbound (datorspel)
 Ness County, ett administrativt område i Kansas, USA
 Ness Lake, en sjö i Britisg Columbia, Kanada
 Ness Ziona, en ort i Israel
 Mount Ness, berg i Antarktis